La LEN Euroleague 2005-2006  è stata la quarantatreesima edizione del massimo trofeo continentale di pallanuoto per squadre europee di club.

Il torneo ha visto la partecipazione di 36 squadre provenienti da 20 nazioni. Si sono disputate tre fasi a gironi seguite dai quarti di finale e dalla Final Four, svoltasi nella Piscina Jug di Ragusa, in Croazia.

Per la prima volta tre club della stessa nazione, l'Italia, hanno raggiunto la finale a quattro. A conquistare la coppa sono stati però i padroni di casa dello Jug Dubrovnik, al secondo trionfo continentale, battendo in finale la Pro Recco. Terzo posto per i campioni uscenti del CN Posillipo.

Primo turno di qualificazione
Le prime due di ciascun girone avanzano alla fase successiva; le terze e le quarte passano al secondo turno di Coppa LEN.

Gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Secondo turno di qualificazione
Le prime due classificate di ciascun girone avanzano alla fase successiva, le altre disputano la Coppa LEN.

Gironi

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Turno preliminare

Gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Quarti di finale

Final Four

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Campioni
 Campione d'Europa:
Goran Volarević, Andrija Komadina, Miho Bošković, Igor Računica, Ognjen Kržić, Mile Smodlaka, Pavo Marković, Andro Bušlje, Maro Joković, Nikša Dobud, Nikša Drobac, Elvis Fatović, Frano Karač, Davor Car.

Fonti
 LEN, The Dalekovod Final Four - Book of Champions 2011, 2011 (versione digitale)
Risultati su Waterpoloweb.com

Sport acquatici nel 2005
Sport acquatici nel 2006
Edizioni della LEN Euroleague